— один из восьми профессиональных титулов («корон») сёги, считающийся самым престижным, наравне со старейшим титулом мэйдзин.

, в ходе которых разыгрывается данный титул, были реорганизованы в 1988 году из упразднённого матча на титул , по просьбе спонсора турнира — газеты Ёмиури. Главный приз за завоевание титула составляет 30 млн иен.

Партии отборочного турнира претендентов, финал которого представляет собой матч из трёх партий, проходят с контролем по 5 часов, а в предварительных раундах — с контролем по 3 часа на партию (бёёми 1 минута).

Право участвовать в профессиональном турнире Рюо получает и победитель , в финальном этапе которого принимают участие любители-чемпионы префектур и один иностранный гость. Однако пока ни один получивший такую «путёвку» любитель до финала профессионального Рюо не добирался.

Пожизненный рюо 
Титул  даётся за завоевание титула рюо в сумме 7 раз, или же 5 раз подряд. Обладатели:

 1-й пожизненный рюо — Акира Ватанабэ,
 2-й пожизненный рюо — Ёсихару Хабу.

Титульные матчи 
Финальный матч за титул рюо (до четырёх побед) играется с октября по ноябрь или декабрь (в зависимости от хода турнира). Каждому игроку даётся по 8 часов основного времени и 1 минута бёёми. Каждая партия финала длится по 2 дня; последний ход первого игрового дня запечатывается в конверт, вскрываемый в начале второго дня партии.

Результаты финальных матчей:

Партии вне Японии 
В 1990—1998 годы ежегодно (а в 1998—2008 раз в два года) первая партия финального матча Рюо проводилась за рубежом. Места проведения:

 3-й сезон (1990):  Франкфурт
 4-й сезон (1991):  Бангкок
 5-й сезон (1992):  Лондон
 6-й сезон (1993):  Сингапур
 7-й сезон (1994):  Париж
 8-й сезон (1995):  Пекин
 9-й сезон (1996):  Лос-Анджелес
 10-й сезон (1997):  Голд-Кост
 11-й сезон (1998):  Нью-Йорк
 13-й сезон (2000):  Шанхай
 15-й сезон (2002):  Тайбэй
 17-й сезон (2004):  Сеул
 19-й сезон (2006):  Сан-Франциско
 21-й сезон (2008):  Париж

С 2009 года по настоящее время все партии турнира играются в Японии.

Рекорды 
 Самый молодой рюо: Ёсихару Хабу (19 лет).
 Самый взрослый рюо: Кодзи Танигава (35 лет).
 Длиннейшая серия завоеваний рюо: Акира Ватанабэ (9 сезонов, 2004—2012)

Ссылки 
 Официальная страница матча Рюо
 Блог матча Рюо

Примечания 

Титулы сёги